Sankt Anna bzw. Heilige Anna steht für
Anna (Heilige), Mutter Marias in der Bibel
Annentag, der 26. Juli

Sankt Anna, St. Anna bzw. Hl. Anna heißen folgende Orte:
 Sankt Anna am Aigen, Gemeinde im Bezirk Südoststeiermark, Steiermark
 Sankt Anna am Lavantegg, Gemeinde im Bezirk Murtal, Steiermark
Gemeindeteile:
 in Deutschland
 Sankt Anna (Ering), Ortsteil der Gemeinde Ering, Landkreis Rottal-Inn, Bayern
 Sankt Anna (Mindelheim), Ortsteil der Stadt Mindelheim, Landkreis Unterallgäu, Bayern
 Sankt Anna (Neufahrn in Niederbayern), Ortsteil der Gemeinde Neufahrn in Niederbayern, Landkreis Landshut, Bayern
 Sankt Anna (Steinhausen an der Rottum), Ortsteil der Gemeinde Steinhausen an der Rottum, Landkreis Biberach, Baden-Württemberg 
 in Österreich
 Sankt Anna (Gemeinde Maria Wörth), Ort am Wörthersee, Bezirk Klagenfurt-Land, Kärnten
 Sankt Anna (Gemeinde Hartberg Umgebung), Ort bei Hartberg Umgebung, Bezirk Hartberg-Fürstenfeld, Steiermark
 Sankt Anna (Gemeinde Kirchbach-Zerlach), Ort in Kirchbach-Zerlach, Bezirk Südoststeiermark, Steiermark
 in Italien
 Sant'Anna (Ortsteil Sestri Levante), nördlicher Ortsteil von Sestri Levante, Region Genua, Ligurien
historisch:
 Svatá Anna (Oslov), Ortsteil von Oslov, Okres Písek (St. Anna)
 Sudějov (St. Anna), Gemeinde im Okres Kutná Hora
 St. Anna (Missionsstation) in Kaiser-Wilhelmsland (Deutsch-Neuguinea) 
Bauwerke und Institutionen:
 zahlreiche Kirchen, siehe Annenkirche
 diverse Klöster, siehe Kloster St. Anna
 diverse Schulen, siehe St.-Anna-Schule
 diverse Krankenanstalten, siehe Annenkrankenhaus

St. Anna bzw. Hl. Anna, Weiteres:
 diverse kirchliche Orden, siehe Anna-Orden

Siehe auch:
 Sankt Annen
 Sainte-Anne, Santa Anna, Sant’Anna, Santa Ana, Santana, Sint Anna, Svatá Anna